Лакорде́р () — французская фамилия.

Из её носителей наиболее известны братья:
 Лакордер, Жан Теодор (1801—1870) — французский энтомолог
 Лакордер, Жан-Батист Анри (1802—1861) — французский католический проповедник, член Французской академии; восстановитель ордена Доминиканцев во Франции (1850)